Чжань — две китайские фамилии (кланы).

湛 — глубокий, тёмный, чистый.

展

Известные Чжань 
 Чжань Жошуй (кит: 湛若水; Zhàn Ruòshuǐ; 1466—1560), китайский философ конфуцианец.

 Чжань Цзиньвэй (р. 8 января 1985, Гаосюн) — китайская теннисистка.

 Чжань Цзыцянь 展子虔 (работал во 2й пол. VI века) — китайский художник.

 Чжань Юнжань (кит. трад. 詹詠然, упрощ. 詹咏然, пиньинь Zhān Yǒngrán); р. 17 августа 1989, Тайбэй) — китайская теннисистка.

Другое 
Чжаньцзян (китайский: 湛江, пиньинь: zhànjiāng) — город на востоке Китая, в провинции Гуандун.

См. также 
 Сто фамилий